Ogre steht für:
 Oger, englische und französische Bezeichnung für das Märchenwesen
 Ogre (Berg), ein Berg in Pakistan; auch Ogre I oder Baintha Brakk I genannt
 Ogre (Fluss), ein Fluss in Lettland
 Ogre (Stadt), eine Stadt in Lettland
 Ogre II, ein Berg in Pakistan, siehe Baintha Brakk II
 ein Brettspiel, siehe Steve Jackson Games #Brettspiele
 den Film Monster Village

OGRE steht als Abkürzung für:
 OGRE, Grafik-Engine

Siehe auch: